Влади́мир Никола́евич Ани́симов:
 Анисимов, Владимир Николаевич (род. 1955) — советский и российский живописец, художник декоративно-прикладного искусства.
 Анисимов, Владимир Николаевич (род. 1945) — советский и российский учёный-медик, профессор, член-корреспондент РАН.